Осада Могилёва 1660 года — один из эпизодов русско-польской войны 1654—1667 годов. Польско-литовская армия в ходе контр-наступления в Белоруссии осадила город Могилёв, взятый русским войском пятью годами ранее. Гарнизону, состоявшему из царских ратников и запорожских казаков, удалось выдержать осаду и дождаться отступления армии Речи Посполитой. Осаду Могилёва не следует путать с осадой Могилёва-Подольского в феврале того же года.

Стратегическая обстановка 
Являясь стратегическим пунктом на пути в Смоленск, могилёвская крепость обороняла переправу через Днепр и без её взятия армии Речи Посполитой невозможно было развёртывать продолжительные военные операции на левом берегу реки. Более того, утрата Могилёва означала бы для Русского государства также утрату днепровского речного пути, ведущего в «черкасские городы», что было крайне нежелательно в условиях ведения войны как в Белоруссии, так и в малороссийских землях.

Ход осады 
 года к осаде Могилёва приступило литовское войско, возглавляемое подстолием Кшиштофом Сапегой. Вскоре к нему присоединились войска Короны под предводительством Стефана Чарнецкого. Не считая горожан, готовых помочь в обороне города, гарнизон Могилёва насчитывал 2000 русских воинов и около 10 тысяч запорожских казаков. Осаждающая армия насчитывала 9000 человек. Оценив штурм Могилёва как бесперспективный, польско-литовские полководцы решили взять крепость голодом и измором. Для этой цели они оцепили Могилёв, построив до  мост на левый берег. В сентябре к осадному войску присоединилась литовская дивизия Михаила Паца, благодарю чему то увеличилось до 12 тысяч солдат.

Когда до Могилёва дошла весть о приближении выступившей из Смоленска русской армии Юрия Долгорукова, литовские войска отправились ей навстречу. Под Могилёвом остались лишь коронные войска Стефана Чарнецкого, но и они, сняв осаду с Могилёва, через некоторое время двинулись на соединение с литовскими войсками.

Русской стороной были предприняты усилия по увеличению армии Долгорукова и объединения с ней всех находящихся по близости воинских соединений.

С  по  между обеими армиями шли ожесточённые бои на реке Басе, в которых обе стороны понесли серьёзные потери и после которых литовцы, потеряв множество знамён, отступили под Шклов. Подойдя к Могилёву, русская армия соединилась с казацкими отрядами Василия Золотаренко и переправилась на правый берег Днепра. Польско-литовские войска, имея дело с армиями Долгорукова и оперирующего на севере Белоруссии Ивана Хованского, уже не смогли возобновить осаду.

Литература 
 Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655—1661 гг.). — М.: «Индрик», 2010 — стр. 573—578

Ссылки 
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ 

1660
Сражения по алфавиту
Сражения русско-польских войн
Сражения Великого княжества Литовского
Сражения в Белоруссии
Русско-польская война 1654—1667
Осады 1660 года